Il doppio del Moorilla Hobart International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo Sara Errani e Roberta Vinci hanno deciso di non partecipare.

Il torneo è stato vinto da Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu che hanno battuto in finale Chuang Chia-jung e Marina Eraković per 64-7, 7-64, [10-5].

Teste di serie
La prima testa di serie ha ricevuto un bye per i quarti di finale.

 Lucie Hradecká /  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)
 Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (semifinale)

 Chuang Chia-jung /  Marina Eraković (finale)
<li> Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Moorilla Hobart International 2012
WTA Tour 2012